Nordin är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Nordin 10 510
 Noordin 4

Tillsammans blir detta 10 514 personer, vilket ger namnet plats nummer 75 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Nordin

A
 Albert Nordin (1863–1947), jurist
 Alice Nordin (1871–1948), skulptör och konsthantverkare
 Anders Nordin (född 1949), politiker, miljöpartist
 Anna-Carin Nordin (född 1970), långsdistanssimmare
 Ann-Marie Nordin-Ljungblad (född 1955), konstnär
 Annika Nordin (född 1959), skådespelare
 Arvid Nordin (1913–1997), finländsk jordbrukare

B
 Barbro Nordin (1923–1999), skådespelare
 Bibi Nordin (1939–1997), skådespelare
 Birger Anrep-Nordin (1888–1946), musiklärare, organist, tonsättare
 Birgit Nordin (1934–2022), hovsångerska
 Björn Nordin (aktiv 1970), orienterare

C
 Carl Nordin (född 1989), backhoppare
 Carl Gustaf Nordin (1749–1812), biskop, historiker, språkforskare
 Carl Johan Nordin (född 1952), fagottist
 Carl Johan af Nordin (1785–1850), överståthållare
 Christina Lindvall-Nordin (född 1940), författare och frilansjournalist
 Claes Nordin (född 1955), badmintonspelare
 Conny Nordin (1944–2008), präst och professor i psykiatri
 Conrad Nordin (1901–1985), militärmusiker och dirigent

D
 Daniel Nordin (1778–1854), präst och riksdagsman

E
 Elisabeth Anrep-Nordin (1857–1947), dövstum- och blindpedagog
 Elling Nordin (1894–1982), tandläkare, filmproducent, sångtextförfattare
 Emma Nordin (född 1991), ishockeyspelare
 Erik Nordien (1933–2000), musiklärare
 Ernst Nordin (född 1934), skulptör och akvarellist
 Ernst Johan Nordin (1887–1957), travtränare

F
 Fredrik Nordin (1852–1920), dövstumpedagog
 Frida Nordin (född 1982), fotbollsspelare

G
 Gunnar Nordin (1914–1980), travtränare
 Gustaf af Nordin (1799–1867), diplomat, general, genealog, heraldiker
 Gustaf Nordin (1871–1961), långfärdskanotist
 Gösta Nordin (1912–1984), travtränare
 Gösta Nordin (arkitekt) (1917–2010)

H
 Hans Nordin, flera personer
 Hans Nordin (backhoppare) (född 1931)
 Hans Nordin (författare) (född 1952), programledare, författare och sportfiskeskribent
 Hans-Erik Nordin (född 1949), biskop i Strängnäs
 Harriet Nordin (1945–1992), sverigefinlandssvensk författare
 Helge Nordin (1865–1954), företagsledare
 Hjördis Nordin-Tengbom (1877–1969), skulptör och grafiker
 Hjördis Nordin (född 1932), gymnast
 Hulda Nordin, opersångerska
 Håkan Nordin (född 1961), ishockeyspelare och tränare

I
 Imber Nordin-Grip (1899–1963), författare
 Ingeborg Nordin Hennel (1934–2017), litteaturvetare, professor
 Ingemar Nordin (född 1949), professor i filosofi
 Isidor Nordin (1846–1906), apotekare

J
 Jesper Nordin (född 1971), tonsättare
 Jimmy Nordin (född 1979), musiker, friidrottare och tyngdlyftare
 Johan Nordin, flera personer
 Johan Nordin i Hammerdal (1837–1905), folkskollärare och politiker
 Johan Eric Nordin i Sättna (1843–1912), folkskollärare, organist, politiker
 Johan Gabriel Nordin (1835–1886), boktryckare 
 Johan Magnus af Nordin (1746–1823), jurist, landshövding
 John Nordin (1882–1973), ämbetsman, generaldirektör
 John Nordin (ingenjör) (1887–1983)
 Jonas Nordin (född 1968), bok- och bibliotekshistoriker
 Jonathan Nordin (född 1987), journalist och entreprenör

K
 Kaj Nordin (född 1971), bandyspelare
 Karin Mattson Nordin (född 1945), arkitekt
 Krister Nordin (född 1968), fotbollsspelare

L
 Lena Nordin (född 1956), sångerska
 Leon Nordin (1930–2016), reklamman, copywriter och kreatör
 Linda Nordin (född 1970), statsvetare, generalsekreterare
 Lise Nordin (född 1982), politiker
 Lorentz eller Lars Nordin (1708–1786), möbelsnickare

M
 Magnus Nordin (född 1963), författare av ungdomsböcker
 Maline Nordin (född 1986), textilkonstnär och designer
 Margit Nordin (1897–1982), längdskidåkare
 Maria Nordin (född 1980), konstnär
 Marja Nordin (1931–2003), textilkonstnär
 Mattias Nordin (född 1974), bandyspelare
 Mikael Nordin (född 1976), innebandyspelare

N
 Nils Persson Nordin (1824–1907), tidningsman och redaktör

O
 Olle Nordin (född 1949), fotbollsspeläre och tränare

P
 Per Nordin, ljud- och bildkonstnär
 Peter Nordin (1965–2020), datorforskare, företagare och författare

R
 Ragnar Nordin (1902–1976), kompositör, sångtextförfattare, sångare, musiker
 Rebecca Nordin Vainio (född 2000), moderat politiker
 Richard Nordin (1867–1929), historiker och skolman
 Rickard Nordin (född 1983), politiker
 Roger Nordin (född 1977), radiopratare
 Rune Nordin (1926–2006), författare

S
 Siiri Nordin (född 1980), finländsk sångerska, låtskrivare, gitarrist
 Sofia Nordin (född 1974), författare och översättare
 Sten Nordin (född 1956), politiker
 Stig Nordin (född 1943), ingenjör och företagsledare
 Sture Nordin (1933–2000), kontrabasist
 Svante Nordin (född 1946), idéhistoriker och författare
 Sven Nordin (född 1957), norsk skådespelare
 Sören Nordin (1917–2008), travtränare

T
 Tomas Nordin (född 1969), curlingspelare

U
 Ulf Nordin (född 1950), travtränare

V
 Vera Nordin (1920–2007), journalist, konstnär och författare
 Viktor Nordin (född 1996), fotbollsspelare

Å
 Åke Nordin, flera personer
 Åke Nordin (företagare)  (1936–2013), grundare av Fjällräven
 Åke Nordin (författare) (1922–2008), poet och psykolog

Personer med förnamnet Nordin
 Nordin Gerzic (1983), svensk fotbollsspelare, född i Bosnien
 Nordin Amrabat (1987), marockansk fotbollsspelare

Fiktiva figurer med efternamnet Nordin
 Åke Nordin, Bert-serien

Se även
 af Nordin, utslocknad svensk adelsätt

Källor 

Svenska efternamn